Языковая картина Таджикистана характеризуется рядом своеобразных черт, которые образовались в результате политических и исторических процессов XX века. Государственным и официальным языком Таджикистана признан таджикский язык. Русский язык официально признан Конституцией Республики Таджикистан языком межнационального общения.

В качестве родного языка, в стране преобладает таджикский язык — один из крупнейших иранских языков, которого многие лингвисты считают подвидом или этнолектом персидского языка. Таджикский язык считает родным более 80 % населения страны. Меньше 20 % населения страны считает родным языком другие языки. В частности, одним из самых распространённых родных языков меньшинств является узбекский язык. По официальным данным от переписи населения в 2010 году, узбеки составляют 12,2 % населения Таджикистана, то есть 926 000 человек.

Распространение и статус 
К северу от бывшей советской границы таджикские говоры распространены на территории Таджикистана в большинстве его районов. Исключение составляет Горно-Бадахшанская автономная область, где сплошной таджикский ареал заканчивается в долине Ванча (Ванджа), а далее вверх по реке Пяндж распространены прежде всего памирские языки, хотя таджикоязычные кишлаки встречаются в Ишкашимском районе (области Горон и Вахан). На севере (повсеместно, кроме верховий Зеравшана) и западе республики (вплоть до линии Душанбе — Куляб) значительны анклавы узбекоязычного населения.

Анклавы таджикского населения широко распространены в основной (восточной) части Узбекистана, прежде всего в периферийных предгорных районах в Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской (Нурата), Ташкентской (Бурчмулла), Наманганской (Чуст, Касансай), Андижанской, Ферганской областях. Исключение составляют оазисы Самарканда и Бухары, где таджикский является языком коренного населения крупных городских центров. Группы таджиков также распространены в южной Киргизии, прежде всего в Баткенской области, непосредственно примыкающей к Таджикистану.

Таджикский язык является государственным языком Республики Таджикистан, языком СМИ, обучения в школах и вузах этой страны, включая ГБАО. В Узбекистане и Киргизии официального статуса не имеет, таджикские школы и культурные центры сосредоточены прежде всего в Самарканде и Бухаре. Основные центры изучения таджикского языка расположены в Душанбе, Самарканде и Москве.

В качестве второго языка и языка межэтнического общения таджикский широко используется памирскими народностями (разговорный таджикский традиционно называется на Памире форсӣ), а также большинством узбеков Таджикистана и в значительной степени узбеками и другими национальностями в Самарканде и Бухаре. Практически все таджики Узбекистана и многие таджики севера и запада Таджикистана владеют узбекским языком как вторым.

Классификация 
Таджикский язык
Принадлежит к иранской ветви индо-иранских языков индоевропейской семьи. Вместе с материально близким литературным идиомом таджиков Афганистана, официально называемым языком дари, входит в восточную зону новоперсидского диалектного континуума и может рассматриваться как северо-восточный вариант персидского языка. Взаимопонимание между носителями таджикского и персоязычными жителями Ирана возможно до сих пор.

Благодаря исследованиям советских иранистов была составлено достаточно подробное диалектологическое описание таджикских говоров, чем, к примеру, не могут до сих пор похвастаться фарси Ирана и дари Афганистана.

Таджикские говоры делятся на следующие группы:

 Северные
 Собственно северные: Северный Таджикистан (Худжанд, Исфара, Истаравшан, Пенджикент), Варзоб и окрестности Душанбе, Узбекистан (Самарканд, Бухара, Нурата, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Наманганская области), сюда же относится диалект бухарских евреев (еврейско-таджикский диалект).
 Центральные: Айнинский район, Матча, (верхний Зеравшан Таджикистан)
 Переходные: верхний Чирчик (Бурчмулла), североферганский, южноферганский (Узбекистан).
 Южные
 Собственно южные: к югу и востоку от Душанбе (Хатлонская область, Раштский район), бадахшанский диалект таджикоязычных кишлаков Памира. Непосредственное продолжение южных диалектов — диалекты севера Афганистана за рекой Пяндж.
 Юго-восточные: дарвазский диалект (Дарвазский и Ванчский районы Горно-Бадахшанской автономной области).
 Переходные: вахиоболинский диалект.

Памирские языки 
Пами́рские языки́ — ареальная группа языков, входящих в восточноиранскую группу иранских языков, на которых говорят т. н. памирцы. Распространены в Западном Памире (Горный Бадахшан), разделённом между Таджикистаном, Пакистаном, Китаем (юго-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района), Афганистаном.

 Северо-Памирские языки
 Язгулямский язык компактно представлен в долине реки Язгулам Ванджского района ГБАО.
 Ванчский язык, бытовавший до конца XVIII в. в долине Ванча, уступил место таджикскому языку.
 Шугнано-рушанские языки 
 Шугнанский язык представлен в таджикском и афганском Бадахшане. В пределах Горно-Бадахшанской автономной области он бытует в административном центре области — городе Хороге, Шугнанском и Рошткалинском районах. На баджувском говоре шугнанского языка говорят в селениях Верхний и Нижний Баджув Рушанского района ГБАО, на шахдаринском и барвазском — в Рошткалинском районе ГБАО.
 Рушанский язык — правобережные и левобережные вдоль по реке Пяндж селения памирского и афганского Бадахшана.
 Хуфский язык — ущелье правого притока Пянджа, селения Хуф и Пастхуф. Некоторыми исследователями хуфский рассматривается как диалект рушанского языка.
 Бартангский и близкий ему рошорвский языки — долина Бартанга Рушанского района. Для них прослеживается диалектное деление на равмедский, сипонджский и сарезские говоры.
 Сарыкольский язык бытует в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в пакистанском Читрале. Мургабские сарыкольцы на Восточном Памире подверглись ассимиляции с киргизами.

Генетическая близость названных языков шугнано-рушанской группы настолько велика, что взаимопонимание может быть достигнуто при употреблении родного языка или диалекта почти во всех случаях. Затруднения могут возникнуть только при общении носителей шугнано-рушанской группы языков-диалектов с сарыкольцами. Шугнанский язык в силу широкой территориальной распространенности и многочисленности носителей играет роль языка межпамирского устного общения наряду с таджикским языком («межпамирский фарси»).

 Южно-Памирские языки 
 Ишкашимский язык компактно бытует в нескольких селениях Ишкашимского района ГБАО и в район Султан Ишкашим афганского Бадахшана, близкий ему сангличский —  тоже в афганском Бадахшане.
 Ваханский язык представлен в верховьях реки Пяндж в Ишкашимском районе ГБАО, в афганском Бадахшане, в отдельных селениях на севере Пакистана и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Мунджанский язык распространен в афганском Бадахшане в верховьях реки Кокча, а близкий ему язык йидга — в Пакистане.

Общение между носителями мунджанского, ишкашимского, ваханского, язгуламского языков и языков-диалектов шугнано-рушанской языковой группы осуществляется в основном на межпамирском таджикском и, отчасти, на шугнанском.

Памирские языки наряду с пушту, осетинским и ягнобским входят в восточноиранскую группу иранских языков и родственны вымершим языкам саков (скифов), бактрийцев, согдийцев, хорезмийцев и других восточноиранских этносов.

Ведущие языки 

Русский язык в Таджикистане — язык межнационального общения Таджикистана согласно статье 2 республиканской Конституции. Таджикский язык при этом наделён статусом единственного государственного, хотя приём документов в государственных учреждениях возможен на обоих языках. Кроме этого, в Таджикистане поддерживается сложившаяся в советские времена система школьного и высшего образования на русском языке: по данным за 2014 год в республике насчитывалось 26 русских школ, из них 5 в Душанбе, и 132 школы со смешанными языками преподавания, в том числе русским. После резкого сокращения сферы русскоязычного образования в 1990-х, начался процесс его расширения, за которым стоит высокий спрос на русскоязычное образование в первую очередь со стороны таджикского населения республики. В Душанбе работает русский драматический театр имени Маяковского.

Региональные языки 
Узбекский язык

Узбекский язык в Таджикистане — один из наиболее распространённых языков республики. По переписи 2009 года по числу носителей узбекский язык стал вторым по числу считающих его родным (после таджикского и перед русским). В отличие от последнего, узбекский язык используется преимущественно как язык домашнего обихода среди этнических узбеков страны. Тем не менее, на юге страны, где имеются места компактного проживания узбеков, узбекским владеет также некоторая часть неузбекского населения. Так, по данным переписи 2012 года, узбекским языком владело 873 тыс. населения Таджикистана.

Среднеазиатский диалект арабского языка

Среднеазиатский диалект арабского языка, среднеазиатский арабский язык () — одна из разновидностей арабского языка, находящаяся на грани исчезновения, на которой говорят в Афганистане, Таджикистане и Узбекистане. Среднеазиатские диалекты были языком для множества оседлых и кочевых общин среднеазиатских арабов, которые обитали в районе Самарканда, Бухары, Кашкадарьи, Сурхандарьи (совр. Узбекистан), Хатлонской области (совр. Таджикистан) и в некоторых районах современного Афганистана.
Первые арабы появились в Центральной Азии в VIII веке во время арабских завоеваний. После установления на этой территории власти халифа и принятия жителями этих земель ислама, арабский стал языком литературы и науки. Большинство Среднеазиатских арабов жили в изолированных сообществах и не одобряли смешивания с местным населением вплоть до конца 60-х годов XX века. Это обстоятельство позволило арабскому языку сохраниться вплоть до XX века.
В конце XIX века многие арабские скотоводы покинули территорию современных Узбекистана и Таджикистана из-за того, что эти земли перешли во владение Российской империи и мигрировали на север Афганистана. В настоящее время эти арабы не владеют арабским языком и говорят на дари или узбекском. После возникновения СССР среднеазиатским арабам Узбекистана и Таджикистана пришлось отказаться от кочевого образа жизни, они стали смешиваться с узбеками, таджиками и туркменами. По данным переписи 1959 года арабским владело лишь 34 % среднеазиатских арабов, остальные назвали своим родным языком узбекский или таджикский. В настоящее время на среднеазиатском арабском языке говорят в пяти сёлах Сурхандарьи, Кашкадарьи и Бухары. В Узбекистане существуют два невзаимопонятных диалекта среднеазиатского арабского языка — кашкадарьинский и бухарский.
Многие годы изучением культуры, языка и фольклора среднеазиатских арабов СССР занимался Исаак Винников. В его труде «Язык и фольклор бухарских арабов» собрано 67 текстов, записанных со слов информаторов-арабов из кишлаков Джо́гари и Арабхана́ в возрасте 25—64 лет.

Еврейско-таджикский диалект

Еврейско-таджикский диалект (бухори, еврейско-бухарский;  — boxārī, ) — разговорный и литературный язык бухарских евреев, один из еврейско-иранских языков. Фактически является говором таджикского языка. Близок еврейско-персидскому языку.

Был распространён в основном в Узбекистане: в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, городах Ферганской долины, а также в сопредельных с Узбекистаном районах Таджикистана и Казахстана. Число говоривших на еврейско-таджикском диалекте в СССР до начала массовой репатриации бухарских евреев в Израиль (1972-73) составляло (по оценкам, основанным на советских переписях) около 30 тыс. человек. Сейчас больше всего носителей проживает в Израиле (около 50 тысяч), а также в США, Австралии и других странах. В Средней Азии осталось около 10 тысяч носителей еврейско-таджикского диалекта.

Еврейско-таджикский диалект принадлежит к северной группе диалектов таджикского языка и в таджикской диалектологии называется самаркандско-еврейским диалектом. В основном он близок самаркандско-бухарскому диалекту, а в речи бухарских евреев из Ташкента и Ферганской долины прослеживаются некоторые фонетические особенности ферганских диалектов.

Примечания